Кеайра () — вымышленный неигровой персонаж многопользовательской ролевой игры Age of Conan: Hyborian Adventures. Киммерийка по-происхождению, жившая во времена Хайборийской эры, соратница короля Аквилонии Конана.

Вымышленная биография 
Кеайра киммерийка спасённая некогда Конаном из лагеря ванов, после чего стала ему самоотверженно преданной. Годы спустя, после воцарения киммерийца, Кеайра возглавила шпионскую сеть Аквилонии. Крайне хитра и жестока, для достижения цели использует любые методы работы. Впервые в игре она показана во вступительном трейлере, где она, по возвращении с задания, безуспешно нападает на Конана, проверяя его бдительность

Кеайру можно встретить в игре в локациях Ущелье Имира и Амфитеатр Карутонии.

Создание и промоушн 
Разработчики игры создавали Кеайру позиционируя её в качестве Femme fatale, воинственную и смертоносную блондинку, которую можно охарактеризовать словами греховна и соблазнительна. Первоначально создатели сделали Кеайру похожей на персонажа по имени Белый Дракон из игры Dreamfall, которая также была разработана компанией Funcom. Затем было решено изменить внешность, в частности цвет волос и покрыть тело татуировками, для большего соответствия образу воинственной и роковой женщины.

По словам самих разработчиков, Кеайра должна отвечать за коммерческий успех игры. Кеайра изображена на многих рекламных материалах, а также на самой обложке игры.

На выставке игровой индустрии G-Star 2009 прошедшей в Южной Корее одними из промоуторов игры выступили девушки в образах Кеайры

Озвучкой Кеайры занималась известная актриса озвучивания Кэри Уолгрен. Имя Кеайры подобрано в соответствии с концепцией созданной Робертом Говардом Хайборийской эры, согласно которой в качестве прообразов народов озвученной эпохи послужила та или иная исторически-известная нация; для киммерийцев вымышленной доисторической эпохи прообразом послужили кельты. Так, имя Кеайра на кельтском языке означает «Маленькая черноволоска».

Отзывы 

Притом, что официальный запуск игры Age of Conan: Hyborian Adventures произошёл в мае 2008 года., не удивительно что коммерческому успеху игры, несмотря на множество недоработок, способствовал возрастной ценз 18+, с последующей публикацией Кеайры на страницах Playboy. В декабре 2007 года редакция Playboy в четвёртый раз выпустила специздание рейтинга самых сексуальных персонажей видеоигр. В номер вошли Моренн из The Witcher, Йоко Ретомото из Kane & Lynch: Dead Men, Сара Моррисон из Richard Garriott`s Tabula Rasa, Чёрч и Блэк из Clive Barker's Jericho, а также А’Канна с Кейрой из Age of Conan: Hyborian Adventures..

В 2011 году Кеайра заняла второе место самых лучших персонажей-девушек из онлайн игр по версии Mail.ru

Большинство иллюстрированных статей посвящённых игре Age of Conan содержат изображения Кеайры, как из материалов рекламной кампании, так и изображений из выпуска Playboy декабря 2007 года

Кеайра входит в топ-11 Самых красивых девушек из компьютерных игр согласно изданию PlaygigRu.

Так как игра идёт с рейтингом 18+ многие женские персонажи, в особенности Кеайра представлены в некоторых моментах игры полуобнажёнными, или обнажёнными полностью. Это обстоятельство, по мнению многих изданий посвящённых компьютерным играм, таким как Gamer.ru, Игромания в свою очередь послужило катализатором популярности игры, несмотря на многочисленные недостатки

Рейтинговое интернет-издание TopTen поставила Кеайру в рейтинг «Top 10 Best Video Game Babes».

См. также 
Ам-ра

Источники

Ссылки 
 Age of Conan: Uncovering Keaira

Персонажи по алфавиту
Женские персонажи компьютерных игр
Компьютерные персонажи фэнтези
Вымышленные государственные агенты
Вымышленные мастера боевых искусств
Вымышленные лучники
Вымышленные фехтовальщики
Вымышленные женщины-убийцы
Вымышленные шпионы и разведчики
Хайборийская эра